Vlčí smečka může být:

 smečka vlků při lovu
 Vlčí smyčka (cyklus) – pětidílný románový cyklus pojednávající o německé ponorce U-69 za 2. světové války, autor Leo Kessler
 Vlčí smečka (film) – ruský hraný film z roku 1993 o N. S. Chruščovovi
 Vlčí smečka (lední hokej) – juniorský tým HC Energie Karlovy Vary
 Vlčí smečka (taktika) – bojový útvar německých nacistických ponorek ve 2. světové válce